A Show of Hands – album live del 1989 della band Rush
 A Show of Hands – video concerto del 1989 della band Rush
 A Show of Hands – album del 1996 del bassista Victor Wooten